Le tas est une structure de données en informatique.
 Le tas est un segment de mémoire utilisé lors de l'allocation dynamique de mémoire durant l'exécution d'un programme informatique.
 Le tas est un tambour iranien.
 Le tas  est un outil de contre-frappe, utilisé pour récupérer l'inertie du choc afin de former la tôle fine, de type carrosserie. Il se positionne derrière la tôle. Il existe des tas américains, plats ou épinçoirs.
 Le Tas est une rivière qui coule dans le Norfolk, Angleterre.
 Tas (chef magyar)
 Un tas est un assemblage ou un rassemblement fragile d'objets : voir physique des tas de sable.

Sigle

TAS, sigle composé des trois lettres T, A et S, peut faire référence à :

 Thales Alenia Space, une société du secteur aéronautique,
 Tribunal arbitral du sport,  une institution internationale qui propose un arbitrage ou une médiation dans le monde du sport. 
 The Absolute Sound, un magazine mensuel américain audiophile,
 La Classification TAS (Total Alkali Silica), un système qui permet de définir une roche volcanique,
 Tool-assisted speedrun, un speedrun d'un jeu vidéo où les actions à réaliser sont prés-enregistré, et non exécuté par un humain,
 True Air Speed, une vitesse air utilisée en aéronautique,
 Le tirage au sort utilisé à des fins politiques,
 Trouble affectif saisonnier, un trouble de l'humeur aussi appelé dépression saisonnière.
  (« la série animée »), sigle anglais utilisé pour différencier une licence portant le même nom.

Code
TAS est un code qui peut faire référence à :
 Tasmanie, selon la liste des codes des territoires australiens
 l'aéroport international de Tachkent en Ouzbékistan, selon la liste des codes AITA des aéroports
 dans l'analyse d'un caryotype, tas signifie "Telomeric Association" il est suivi des 2 chromosomes impliqués entre parenthèses, séparés par un ";"
Code